Östberg är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Östberg 2 947
 Östbergh 12
Tillsammans blir detta 2 959 personer.

Personer med efternamnet Östberg
 Annika Östberg (född 1954), dömd för dubbelmord i USA
 Axel Östberg (1894–1980), chefredaktör och tecknare
 Bertil Östberg (född 1948), politiker
 Carl Östberg (1764–1842), grosshandlare och brukspatron
 Carl Östberg junior (1806–1865), politiker och brukspatron
 Carolina Östberg (1853–1924), operasångerska
 Cecilia Östberg (född 1991), ishockeyspelare
 Christina Östberg (född 1968), politiker
 Clas Östberg (1880–1973), advokat och politiker
 Curt Östberg (1905–1969), tennisspelare
 Elisabeth Östberg (född 1940), friidrottare, löpare
 Erik Gustaf Östberg (1815–1880), präst
 Fredrik Östberg (född 1979), längdskidåkare
 Frida Östberg (född 1977), fotbollsspelare
 Gustaf Östberg, flera personer 
 Gustaf Östberg (jurist) (1807–1871), häradshövding och brukspatron
 Gustaf Östberg (professor) (1926–2019), bergsingenjör, professor i konstruktionsmaterial
 Gustaf Fredrik Östberg (1847–1924), politiker och godsägare
 Görel Östberg (född 1932), läkare och patolog
 Ingvild Flugstad Østberg (född 1990), norsk längdskidåkare
 Jacob Östberg (född 1973), professor i reklam och PR
 Jens Östberg (född 1971), koreograf och dansare
 Johan Östberg , sångare och låtskrivare
 Johan Östberg (1855–1925), ämbetsman, kommunalman och politiker
 Kjell Östberg (född 1948), professor i historia och forskningsledare för Samtidshistoriska institutet
 Kristian Østberg (1867–1942), norsk jurist
 Leif Östberg (född 1945), militär
 Lowe Östberg (född 1971), programledare
 Mads Østberg (född 1987), norsk rallyförare
 Maria Östberg Svanelind (född 1958), politiker, socialdemokrat
 Mattias Östberg (född 1977), fotbollsspelare
 May Östberg (1907–1966), målare, grafiker och tecknare
 Mikael Östberg (född 1977), längdskidåkare
 Moje Östberg (1897–1984), sjömilitär
 Otto Östberg (1899–1985), läkare
 Petter Östberg (1850–1924), bergsingenjör och industriman
 Ragnar Östberg (1866–1945), arkitekt, konstnär och professor i arkitektur 
 Stina Östberg (född 1977), samtidskonstnär
 Sven Östberg (1908–1987), fabrikschef och målare
 Thure Östberg (1925–2022), militär
 Ullastina Östberg (1951–1997), chefredaktör

Källor

Svenska efternamn